Durnewo () ist der Name russischer Orte:

 Durnewo (Seni), Dorf im Rajon Kondrowo, Oblast Kaluga
 Durnewo (Starki), Dorf im Rajon Kondrowo, Oblast Kaluga
 Durnewo (Uljanowo), Dorf im Rajon Uljanowo, Oblast Kaluga
 Durnewo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Durnewo (Kurtschatow), Dorf im Rajon Kurtschatow, Oblast Kursk
 Durnewo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Durnewo (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Durnewo (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol
 Durnewo (Rschew), Dorf im Rajon Rschew, Oblast Twer
 Durnewo (Subzow), Dorf im Rajon Subzow, Oblast Twer
 Durnewo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda